Turna steht für:
 Turna, bis 1945 hergestellte Waschmaschine der ehemaligen Kraußwerke in Schwarzenberg
 Turna, bis 1899 der deutschsprachige Name der slowakischen Gemeinde Trenčianska Turná
 Turna (Liechtenstein), Alm in der Gemeinde Triesenberg, Liechtenstein

Siehe auch:
 Turňa